Asa dulcis steht für 

 Benzoe
 Harz vom Adlerholzbaum
 Harz vom Echten Storaxbaum